Домжале — місто в Словенії.
 Домжале (футбольний клуб) — словенський футбольний клуб із однойменного міста.
 Домжале (община) — община в центральній Словенії.